Ртутьтрика́льций — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
кальция и ртути
с формулой CaHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Ртутьтрикальций образует кристаллы , структура типа карбида железа FeC.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 523 °C.

Примечания 

Соединения кальция по алфавиту